Gallinazo puede referirse a:
 el buitre negro Coragyps atratus
 el nombre común de la planta Ceroxylon vogelianum
 la cultura Gallinazo del Perú